Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Seattle 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Kerry Reid e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Patricia Bostrom e Marita Redondo 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong /  Betty Stöve (primo turno)
 Rosie Casals /  Joanne Russell (primo turno)

 Kerry Reid /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Brigette Cuypers /  Marise Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Seattle 1978